Kania – vecchio nome della città di Candia, sull'isola di Creta, Grecia
Kania – nome scientifico di un genere di piante della famiglia delle Myrtaceae
Paula Kania (1992) – tennista polacca
Stanisław Kania (1927-2020) – politico polacco